Eye of the beholder, puede hacer referencia a:
 En música:
 Eye of the beholder es un álbum de Chick Corea Elektric Band;
 Eye of the Beholder es una canción de Metallica.
 Eye of the beholder es un álbum de Solitary Experiments.
 En literatura:
 Eye of the beholder, novela de Marc Behm;
 Eye of the beholder, novela de Jayne Ann Krentz.
 En televisión:
 Eye of the beholder, un episodio de Hercules: The Legendary Journeys;
 The eye of the beholder, un episodio de Star Trek: The animated series;
 Eye of the beholder, un episodio de Star Trek: The next generation;
 The eye of the beholder, un episodio de la serie original The twilight zone de 1960;
 Eye of the beholder, un episodio de la serie The twilight zone de 2003;
 Eye of the beholder, un episodio de la serie American Dragon: Jake Long;
 Eye of the beholder, es un episodio de Degrassi: The next generation;
 Eye of the beholder, un episodio de la serie Gárgolas;
 Eye of the beholder, un episodio de la serie Highlander;
 The eye of the beholder, un episodio de la serie Night Court;
 Eye of the beholder, es un episodio de la serie Doctor en Alaska.

 Otros medios:
 Eye of the beholder es una película de 1999, basada en la novela homónima de Marc Behm.
 Eye of the Beholder, un videojuego de mazmorras desarrollado por Westwood Studios en 1991